Séquano est la société d'économie mixte (SEM) d'aménagement, de construction et de conseil du département de la Seine-Saint-Denis. 

Elle regroupe depuis 2009 deux anciennes SEM départementales : SODEDAT-93 et SIDEC puis en 2017, elle fusionne avec Deltaville et intervient en l’Ile-de-France, et au-delà, pour accompagner les collectivités ou des opérateurs privés dans leurs projets de développement territorial, de renouvellement urbain et de construction des études amont à la réalisation depuis 1975.

Les missions qu’elle remplit couvrent tous les champs de l’aménagement : mise en œuvre d’études urbaines, missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, missions de maîtrise et de valorisation foncière, réalisation d’opérations d’aménagement, mais aussi d’équipements publics, d’immobilier d’entreprises et de logements.

En tant qu'aménageur public, Séquano intervient dans près de 30 villes en Île-de-France. et est engagée en 2018 dans 46 opérations, dont 25 opérations d'aménagement, 12 opérations de construction et 9 prestations de conseil.

En , Gérard Ségura succède à Gilbert Roger à la présidence de Séquano. En , Michel Fourcade, conseiller départemental et Maire de Pierrefitte-sur-Seine succède à Gérard Ségura à la présidence de Séquano.

Notes et références

Site officiel 
 

Économie dans la Seine-Saint-Denis
Société d'économie mixte
Organisme fondé en 1975
Organisme fondé en 2009